Vexillifer (porte-étendard en latin) est un terme pouvant désigner :

 le soldat romain porteur (signifer) de l'étendard (vexillum en latin) ;
 plusieurs autres porte-étendards comme le gonfalonier de l'Église (en latin : Vexillifer Ecclesiæ) ;
 Lipotes vexillifer, le nom binominal du dauphin de Chine ;
 plusieurs autres espèces intègrent ce nom comme .